Termenul Wisconsin se poate referi la două entități teritoriale ale SUA, dar se mai poate referi și la:

Stat și teritoriu al Statelor Unite 
 Wisconsin (statul ), unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 
 Wisconsin (teritoriu SUA), teritoriu organizat al Statelor Unite care a ființat între 1836 și 1848, când din partea estică teritoriului s-a constituit statul Wisconsin, cel de-al 30-lea stat al Uniunii.

Alte utilizări 
 Wisconsin (glaciațiune), perioadă din ultima glaciațiune majoră (Ice Age). 
 Wisconsin (râu), râu care curge prin statul Wisconsin. 
 USS Wisconsin (BB-9), vas lansat la apă în 1898. 
 USS Wisconsin (BB-64), vas lansat la apă în 1943. 
 University of Wisconsin - Madison, importantă universitate de stat (publică), cea mai mare din stat, fondată în 1848, localizată în Madison, statul Wisconsin. 
 Wisconsin Avenue, stradă în Washington DC. 
 Wisconsin State Fair, Târgul de stat anual al statului Wisconsin. 
 The Great Wisconsin Cheese Festival, festival care celebrează produsele lactate ale statului Wisconsin. 

 
Toponime americane